Дюфло () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дюфло, Сесиль (род. 1975) — французская политическая деятельница, «политик-эколог».
 Дюфло, Эстер (род. 1972) — французский экономист, профессор Массачусетского технологического института.